Adalia (gemeente), een gemeente in de Spaanse provincie Valladolid
Adalia (geslacht), een geslacht van lieveheersbeestjes
Adalia (stad), de naam die de Italianen gaven aan Antalya na de verovering ervan in de nasleep van de Eerste Wereldoorlog.